Chowning ist der Familienname folgender Personen:

 John Chowning (* 1934), US-amerikanischer Komponist und Erfinder
 Margaret Chowning (* 1953), US-amerikanische Historikerin